Els pararèptils (Parareptilia, 'al costat dels rèptils') són un clade o una subclasse de rèptils que ha estat definida variablement com un grup extint d'anàpsids primitius. Si el terme és vàlid depèn de la posició filogenètica de les tortugues, les relacions amb altres grups de rèptils segueixen sent incertes.

El nom Parareptilia va ser encunyat per Olson el 1947 per referir-se a un grup extint de rèptils del Paleozoic, en oposició a la resta dels rèptils o Eureptilia ('rèptils veritables').

El nom va caure en desús fins que va ser reviscut pels estudis cladístics, per referir-se als anàpsids que es pensaven que no estaven relacionats amb les tortugues. Gauthier et al. 1988 va proveir les primeres definicions filogenètiques per a molts nom de tàxons d'amniotes, incloent el sauropsida com el clade pare de Reptilia, i es va afirmar cladísticament que els captorínids i les tortugues eren grups germans, constituint el clade anàpsida (en un context molt més limitat que la definició donada per Romer en 1967). Es necessitava un nom també per a diversos rèptils del Permià i el Triàsic que ja no eren inclosos en els anàpsids, i es va escollir «pararèptils». No obstant això, no se sentien molt segurs sobre erigir Parareptilia com un tàxon formal. El seu cladograma és com el que segueix:

Referències 

 , 3rd ed. 2004 

 

 

 

 

 

 

  (abstract)

Enllaços externs 

 Parareptilia  

Diàpsids